Antigonish steht für:

 Antigonish, eine Stadt in Antigonish County, Nova Scotia, Kanada
 Antigonish County, ein County in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia
 Bistum Antigonish, eine Diözese der römisch-katholischen Kirche mit Sitz in Antigonish, Kanada